La frase "Te busqué" puede referirse a:

 Te busqué: canción del grupo de música pop, Mecano, Lado B del sencillo "Hijo de la Luna", álbum "Entre el cielo y el suelo" (© y ℗ 1986); o
 Te busqué: canción de Nelly Furtado, quinto sencillo que se extrae del álbum Loose (© y ℗ 2006).